Erie désigne :

Canada
 Erie, ancienne circonscription fédérale en Ontario

États-Unis
 Erie, ville du Colorado
 Erie, census-designated place du Dakota du Nord
 Erie, un village du comté de Whiteside, dans l'Illinois.
 Erie, ville du Kansas 
 Érié, ville de Pennsylvanie
 Temple maçonnique d'Érié
 Lac Érié, l'un des cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord